«Ва́лмиера» () — латвийский футбольный клуб из одноимённого города.

История 
После отказа футбольного клуба «Гауя» в 1994 году выступать в Первой лиге Латвии, в Валмиере была собрана футбольная команда, которая стала выступать под названием города в Первой лиге вместо «Гауи».

29 февраля 1996 года было основано о́бщество «Ва́лмиерский футбо́льный клуб» (), которое переняло руководство клубом. В этом же году «Валмиера» заняла 2-е место в Первой лиге и в переходных матчах обыграла рижский «Сконто/Металс», заработав путёвку в Высшую лигу.

Результаты выступлений

Выступления в еврокубках

Текущий состав команды

Основной состав 
По состоянию на 18 марта 2023 года

Официальные лица

Достижения 
Высшая лига Латвии
  Чемпион (1): 2022.
  Серебряный призёр (1): 2021.
  Бронзовый призёр (1): 2020.

Главные тренеры 
  Евгений Катаев (1996)
  Владимир Сербин (1997—2001)
  Гатис Эрглис (2002—2004)
  Роман Сидоров (2005—2009)
  Гатис Эрглис (2010—2018)
  Николай Трубачёв (2018)
  Владимир Бабичев (2019)
  Тамаз Пертия (2019—2022)
  Юргис Калнс (с 2022)

Известные игроки 

  Марк Богданов
  Эрик Григьян
  Гатис Калныньш
  Артём Кузнецов
  Виктор Мороз
  Вит Римкус
  Денис Романов
  Роберт Савальниекс
  Марк Богданов
  Марис Смирнов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Латвии
Спортивные клубы Валмиеры